Дюмезиль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюмезиль, Жан-Анатоль (1857—1929) — французский военный деятель, дивизионный генерал (артиллерия), конструктор миномётов.
 Дюмезиль, Жорж (1898—1986) — французский мифолог и филолог-компаративист, автор теории трёх функций.